Zwang bezeichnet:
 Zwang, Einwirkung von außen, Freiheitseinschränkung, Beherrschtsein
 Unmittelbarer Zwang, Rechtsbegriff
 Zwang, Begriff der Jägersprache; siehe Hirschgerechte Zeichen

Merkmal psychischer Störungen:
 Zwang, unabweisbarer Drang, etwas zu tun; siehe Zwangsstörung
 Zwang, Störung im Persönlichkeitsbild; siehe Zwanghafte Persönlichkeitsstörung 

Zwang ist das Pseudonym folgender Personen:
 Zwang (Rapper) (* 1981), deutscher Rapper

Der Zwang bezeichnet:
 Der Zwang, Novelle von Stefan Zweig

Siehe auch:
 Zwangsmittel